Final de Ascenso – szesnasta edycja dwumeczu między mistrzami drugiej ligi meksykańskiej (Ascenso MX) o awans do pierwszej ligi (Liga MX)
 Final de Ascenso – siedemnasta edycja dwumeczu między mistrzami drugiej ligi meksykańskiej (Ascenso MX) o awans do pierwszej ligi (Liga MX)
 Final de Ascenso – osiemnasta edycja dwumeczu między mistrzami drugiej ligi meksykańskiej (Ascenso MX) o awans do pierwszej ligi (Liga MX)